И́горь Оле́гович Кире́ев (17 февраля 1992, Железногорск) — российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.

Карьера 
Игорь Киреев — воспитанник школы московского «Спартака». В возрасте 16 лет был включён в состав взрослой команды клуба. В январе 2010 года начал тренироваться с основным составом, куда его пригласил главный тренер клуба Валерий Карпин. 14 марта 2010 года в матче 1-го тура чемпионата России против московского «Динамо» Киреев дебютировал за основной состав «Спартака», выйдя на поле на 64-й минуте вместо Евгения Макеева. Первый матч вышел неудачным: при создании искусственного офсайда он задержался, после чего игрок «Динамо» Игорь Семшов получил мяч и забил единственный в игре гол. 20 марта в игре дублирующих составов «Спартака» и «Зенита» Киреев получил подвывих ключицы, из-за чего выбыл из строя на месяц.

В августе 2012 года подписал трехлетнее соглашение с «Ростовом».

17 февраля 2014 года перешёл на правах аренды в «Спартак-Нальчик».

29 июля 2014 года также на правах аренды на один год перешёл в «Амкар».

В конце апреля 2015 получил тяжёлую травму связок колена. Перенёс в Германии операцию по замене связок на искусственные. Выбыл не меньше чем на полгода. 30 ноября 2015 года дебютировал за «Ростов» в матче против «Краснодара», выйдя на 93-й минуте. 19 октября 2016 года провёл свой первый матч в Лиге чемпионов, отыграв 90 минут в матче с «Атлетико Мадрид».

В феврале 2018 года подписал арендное соглашение с курским «Авангардом». 18 апреля 2018 года забил победный мяч в ворота «Шинника», который помог клубу выйти в финал Кубка России. В финале против «Тосно» (1:2) забил гол на 16 минуте матча, сравняв счёт.

В октябре 2020 года перешел в омский футбольный клуб «Иртыш». 13 октября 2020 года, во втором матче в форме речников, забил победный мяч в ворота «Акрона».

14 сентября 2021 года заявлен за любительский клуб «Росич» для участия в Чемпионате Москвы по футболу.

Достижения 
 «Спартак» (Москва)
 Победитель молодёжного первенства России (1): 2010

 «Авангард» (Курск)
 Финалист Кубка России (1): 2017/2018

Статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Иртыш» Омск